Нижнеозёрное — название населённых пунктов в России:

 Нижнеозёрное — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Нижнеозёрное — село в Илекском районе Оренбургской области.